Miejscowości w USA:
 Canajoharie – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Canajoharie – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Canajoharie (ang. Canajoharie Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery